Příjmení Stockton má více lidí:

 Dave Stockton (* 1941) – golfista
 Dick Stockton (* 1942)
 Dick Stockton (tenista) (* 1951)
 Frank Stockton (1834–1902) – americký spisovatel a humorista
 John Stockton (* 1962) – basketbalista
 John Potter Stockton (1826–1900) – senátor za New Jersey
 Richard Stockton (1730–1781) – podepsal Deklaraci nezávislosti
 Richard Stockton (1764–1828) – senátor za New Jersey
 Robert Field Stockton (1795–1866) – námořní důstojník
 Taylor Stockton (* 1991) – tenista

Externí odkazy